Slovo ortel má více významů:

 ortel – výraz pro rozhodnutí, rozsudek
 Ortel (Cvikovská pahorkatina) – vrch ve Cvikovské pahorkatině, 554 m n. m.
 Ortel (hudební skupina) – rocková skupina Tomáše Ortela

Externí odkazy